__БЕЗКН__

Hyainailourini (Хијаинаилоурини — „хијенске мачке”) је изумрло полифилетско племе плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, које је у периоду од средњег еоцена до средњег миоцена настањивало подручје Европе, Азије и Африке. Ово племе сисара су чинили потлеме Pterodontina, родови Exiguodon, Falcatodon, Kerberos, Parapterodon, Sectisodon и Sivapterodon, полифилетско потлеме Isohyaenodontina, полифилетски род Hyainailouros, као и несврстане врсте "Pterodon" africanus, "Pterodon" phiomensis и "Pterodon" syrtos. Стручни назив за чланове овог полифилетског племена сисара је хијаинаилоуринини.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација полифилетског племена Hyainailourini:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе полифилетског племена Hyainailourini.

|label1= †Hyaenodonta 
|1= }}

Временска распрострањенст полифилетског племена Hyainailourini  унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце